Kreuzherren steht als Kurzbezeichnung für die Mitglieder folgender katholischer Männerorden:

 Brüder von der Buße der Märtyrer, Kreuzherren mit dem roten Herzen oder Polnische Kreuzherren
 Chorherren vom Heiligen Grab, Kreuzherren mit dem doppelten roten Kreuz
 Hospitaliter vom Heiligen Geist, Memminger Kreuzherren
 Kongregation vom Heiligen Kreuz
 Kreuzherren mit dem Roten Stern
 Kreuzherrenorden von Bologna, Italienische Kreuzherren
 Orden vom Heiligen Kreuz, Niederländische Kreuzherren
 Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz, Portugiesische Kreuzherren oder Kreuzherren von Coimbra

Siehe auch:
 Kreuzbrüder
 Kreuzherrenkirche